Приишимка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Приишимка — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Приишимка — село в Есильском районе Акмолинской области.
 Приишимка — село в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.